Чемпионат мира по полумарафону 2014 состоялся 29 марта 2014 года в Копенгагене, Дания. В соревнованиях приняли участие 229 легкоатлетов из 58 стран мира.

Российские спортсмены не приняли участие в соревновании.

Призовой фонд 
В личном первенстве (в долларах США):
 1-е место — 30 000
 2-е место — 15 000
 3-е место — 10 000
 4-е место — 7000
 5-е место — 5000
 6-е место — 3000

В командном зачёте
 1-е место — 15 000
 2-е место — 12 000
 3-е место — 9000
 4-е место — 7500
 5-е место — 6000
 6-е место — 3000

Результаты

Мужчины 
Призёры

Полный список

полные результаты смотри здесь

Женщины 

Полный список

полные результаты смотри здесь

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте IAAF

Чемпионат мира по полумарафону
Март 2014 года
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Спорт в Дании в 2014 году
Чемпионаты мира в 2014 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Дании
Чемпионаты мира в Дании
События 29 марта